Дида́ктика ( «поучающий») — раздел педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений, навыков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания образования.  

Основной вопрос дидактики формулируется по-разному. Одни связывают его с вопросом о содержании обучения и воспитания, другие с тем, «как протекает мышление учащихся в процессе изучения» конкретного предмета; третьи резюмируют его в двух вопросах «чему учить?» и «как учить?».

История 
Дидактика как теория обучения и образования своими корнями  уходит в глубь веков. Обучение было всегда, когда существовал человек. Теория обучения начала формироваться уже тогда, когда возникла осмысленная необходимость передать потомкам накопленные достижения. Впервые, насколько известно, термин «дидактика» появился в сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке (Ратихия) (1571—1635) для обозначения искусства обучения. Аналогичным образом, как «универсальное искусство обучения всех всему», трактовал дидактику и Ян Амос Коменский. В начале XIX века немецкий педагог Иоганн Фридрих Гербарт придал дидактике статус целостной и непротиворечивой теории воспитывающего обучения. 

В отечественной педагогике активное развитие дидактика получила в конце XIX века благодаря трудам, которые написал Константин Ушинский и его последователи, среди которых: Пётр Каптерев, Николай Бунаков, Николай Корф, Владимир Стоюнин, Алексей Острогорский и другие. Значимой площадкой для развития дидактики как теории воспитывающего обучения стал в XIX веке журнал «Филологические записки», издаваемый в Воронеже под редакцией Алексея Хованского, главным  редакторским достижением которого стала эвристическая методика интеллектуального и нравственного развития «Живое слово», составленная Алексеем Барсовым.   

В советский период проблемы дидактики разрабатывали Павел Блонский, Станислав Шацкий и Леонид Занков. Неизменным со времён Ратихия остаются и основные задачи дидактики — исследование проблем: чему учить и как учить. Современная наука интенсивно исследует также проблемы: кого, когда, где и зачем учить.

Объект и предмет дидактики 

Дидактелизм  — составная часть педагогики, наука об обучении, исследующая законы, закономерности, принципы и средства обучения. Объект дидактики — обучение.

Существуют «частные дидактики» — методики обучения отдельным учебным предметам (методика преподавания математики, физики, истории и др.), отдельных категорий учащихся (методика начального обучения, дидактика высшей школы), в разных типах учебных заведений и формах образования. У каждой методики обучения свой объект — обучение предмету, обучение определённых категорий учеников и т. д.

Предмет дидактики — связь преподавания (деятельности учителя) и учения (познавательной деятельности ученика), их взаимодействие.

Задачи дидактики:

 описание и объяснение процесса обучения и условий его реализации;
 разработка более современных процессов обучения;
 организация учебного процесса;
 новые обучающие системы;
 новые технологии обучения (например, драмогерменевтика или социо/игровая «режиссура урока»).

Литература 
 Вендровская Р. Б. Очерки истории советской дидактики. — М.: Педагогика, 1982. — 128 с .
 Вильман О. Дидактика как теория образования. / Пер. с нем. Т. 1-2. — М.: Тихомиров, 1908. Т. 1. — 470 с.; т. 2. — 678 с.
 Гребенёв И. В. Дидактика предмета и методика обучения // Педагогика, 2003. — № 1, стр. 14-21.
 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996. — 544 с.
 Данилов М. А. Дидактика К. Д. Ушинского — М.; Л., 1948.
 
 Дидактика / М. А. Данилов, Б. П. Есипов; Под общ. ред. Б. П. Есипова; — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. — 518 с.
 Дидактика / Пер. с нем. // Под ред. И. Н. Казанцева. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. — 287 с.
 Дидактика / Под ред. Б. П. Есипова. — М., 1967. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В. А. Онищука. — К.: Рад. шк., 1987. — 351 с.
 Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В. А. Онищука. — К.: Рад. шк., 1987. — 351 с.
 Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М. Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — 319 с.
 Дьяченко В. К. Дидактика. Учеб. пособие для сист. повыш. квалиф. работ. образования. В 2-х т. — М.: Народное образование, 2006.
 Ершова А. П., Букатов В. М. Режиссура урока, общения и поведения учителя: пособие для учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Флинта, 2010 — 344 с.: ил.
 Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., испр. — М.: Академия, 2006. — 192 с.
 Каптерев П. Ф. Дидактические очерки. Теория образования. — 2-е изд. — Пг., 1915. — 434 с.
 Клинберг Л. Проблемы теории обучения: Пер с нем. — М.: Педагогика, 1984. — 256 с.
 Коменский Я. А. Великая дидактика // Коменский Я. А. и др. Педагогическое наследие / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. — М.: Педагогика, 1989. — Стр. 11-106.
 Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения: Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 352 с.
 Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Пер. с польск. О. В. Долженко. — М.: Высш. шк., 1986. — 368 с.
 Куринский В. А. Автодидактика. — М.: Культ. учеб.-изд. центр «Автодидакт», 1994. — 391 с.
 Лай В. А. Экспериментальная дидактика / Пер. с нем. — СПб.: Сытин, 1914. — 510 с.
  Левичев О. Ф. Закон сохранения информации в дидактике // Шк. технологии : науч. - практ. журн. - 2009. - № 6. - Стр. 34-42
 Манжос Б. Основы советской дидактики. — Ч. 1. — Аналитика педагогического процесса. — М.: Работник просвещения, 1930. — 332 с.
 Оконь В. Введение в общую дидактику. /Пер. с польского. — М.: Педагогика, 1990. — 256 с.
 Осмоловская И. М. Дидактика. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 240 с.
 Основы дидактики / Под ред. Б. П. Есипова. — М.: Просвещение, 1967.
 Рудакова И. Дидактика. — М.: Феникс, 2005. — 256 с.
 Ситаров В. А. Дидактика / Под ред. В. А. Сластенина — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 368 с.
 Слинкин С. В. Дидактика современного высшего профессионального образования:учебное пособие для институтов и факультетов повышения квалификации/С. В. Слинкин; Тобольск: ТГСПА им. Д. И. Менделеева, 2014. — 315 с. ISBN 978-5-903725-69-4.
 Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. — 2-е изд. — М.: Педагогика, 1984. — 95 с.
 Сорокин Н. А. Дидактика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1974. — 221 с.
 Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. — СПб.: Питер, 2004. — 541 с.; ил. — (Серия «Учебное пособие»).
 Хуторской А. В. Современная дидактика. Учебное пособие. 2-е издание, переработанное / А. В. Хуторской. — М.: Высшая школа, 2007. — 639 с.

См. также 
 Дидактические игры
 Дидактическая литература

Примечания

Ссылки 

 Левичев О. Ф. Принцип законности в современной дидактике.

Педагогика
Научение